Autobus Documentatie Vereniging
 Arbeidsduurvermindering
 Vrijstelling van arbeidsprestaties-dag (België)